La Zizanie est le titre de plusieurs œuvres :
 La Zizanie est une bande dessinée de la série Astérix, sortie en album en 1970, scénarisée par Goscinny et dessinée par Uderzo ;
 La Zizanie est un film français réalisé par Claude Zidi, sorti en 1978, sans aucun rapport avec la bande dessinée.
 La Zizanie est un album de la chanteuse Zazie sorti en 2001.

Homonymie de titre